Сваминара́ян:
 Сваминараян — Сахаджананда Свами (также известный как Бхагаван Сваминараян) — основатель сваминараяна-сампрадаи.
 Движение Сваминараян — движение в современном индуизме вайшнавской направленности, последователи которого поклоняются Сахаджананде Свами как аватаре Нараяны — Бхагавану Сваминараяне.
 Сваминараян-джаянти — день рождения Сахаджананды Свами
 Джая Сваминараян — способ приветствия среди последователей Сахаджананды Свами
 Сваминараян-шикшапатри — текст авторства Сваминараяны

См. также 
 Акшардхам — вечная обитель Сваминараяны

Движение Сваминараян